Альвеолярные дрожащие согласные — согласные звуки, встречающиеся во многих языках мира. Всего их четыре, у них общее место и способ образования. Эти звуки различаются по типу фонации и шумности/сонорности.

Звонкий альвеолярный дрожащий согласный (сонорный) 

Этот звук встречается в русском языке, где обозначается буквой р.

Во многих индоевропейских языках, кроме албанского, испанского, кипрского греческого этот звук является аллофоном .

Характеристика звука 
 Способ образования: дрожащий
 Место образования: альвеолярный
 Тип фонации: звонкий
 Сонорный

Распространение

Глухой альвеолярный дрожащий согласный (сонорный)

Характеристика звука 
 Способ образования: Дрожащий
 Место образования: Альвеолярный
 Тип фонации: Глухой
 Сонорный

Распространение

Альвеолярные фрикативные дрожащие согласные

Звонкий альвеолярный дрожащий согласный (шумный) 
Этот звук может писаться как ржц. Он является последним звуком, усваиваемым чешскими детьми.

Характеристика звука 
 Способ образования: дрожащий
 Место образования: альвеолярный
 Тип фонации: звонкий
 Шумный

Распространение

Глухой альвеолярный дрожащий согласный (шумный)

Характеристика звука 
 Способ образования: дрожащий
 Место образования: альвеолярный
 Тип фонации: глухой
 Шумный

Распространение

Примечания

Литература 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альвеолярные согласные
Дрожащие согласные
Согласные